Ранчо де лос Дијаз има више значења:

 Ранчо де лос Дијаз (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо де лос Дијаз, Барио де ла Соледад (Сан Илдефонсо Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо де лос Дијаз (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику